Tuna gård eller Tuna säteri kan syfta på:

 Tuna gård (Vimmerby kommun) – en herrgård i Vimmerby kommun
 Tuna gård (Örebro kommun) – en historisk gård i Örebro kommun
 Tuna gård (Österåker kommun) – en herrgård i Österåker kommun
 Tuna gård (Ekerö kommun) - en herrgård på Färingsö, Ekerö kommun
 Tuna kungsgård – en kungsgård i Linköpings kommun
 Tuna gård (Gnesta kommun) – en herrgård i Gnesta kommun
 Tuna gård (Västerhaninge socken) – en historisk gård i Haninge kommun
 Tuna gård (Botkyrka kommun) - en historisk gård i Botkyrka kommun